Уэртас () — испаноязычная фамилия.

Известные носители:
 Уэртас, Джон (род. 1976) — американский актёр.
 Уэртас, Карлос (род. 1991) — колумбийский автогонщик.
 Уэртас, Марсело (род. 1983) — бразильский баскетболист.